Riad N' The Bedouins é a faixa 09 do álbum de estúdio Chinese Democracy do Guns N' Roses, lançado em 2008, e tem 4 minutos e 10 segundos de duração. Axl Rose escreveu esta música sobre seu co-cunhado e ex-cunhado de Erin Everly.

Informações

Axl Rose fala sobre a música em um encarte do álbum Chinese Democracy que não chegou a ser lançado, leia abaixo:

" Riad é o nome de um momentâneo outrora co-cunhado meu e ex-cunhado de Erin Everly, através da qual eu o conheci. De descendência parte Libanesa e ex-estudante da universidade Pepperdine, ele afirma ser um negociante internacional de armas, bilionário com ambições de ser “rei do mundo”. Ele afirma que custeia várias organizações médicas e organizações Nazistas clandestinas ao redor do mundo que diz que seus heróis são Napoleão e Adolph Hitler. Ele afirma que seu bem mais precioso é seu anonimato. Ele também afirma ser um expert em estratégia militar, e foi a inspiração para a canção do Guns, ‘Civil War’, que foi escrita a seu pedido por uma canção sobe como “as pessoas eram estúpidas e ele podia vender qualquer coisa a elas porque os homens amam matar uns aos outros”. Ele também afirma ser um expert em finanças globais e lavagem de dinheiro. Vivendo sem pagar impostos em Belair da última vez que soube dele, e afirmando lavar dinheiro para pessoas ricas em vários países predominantemente na Arábia Saudita e no Oriente Médio. Com laços às administrações Bush/Reagan e onde quer que haja uma Guerra no mundo em qualquer momento. "

Músicos 
 Axl Rose – vocais, arranjamento, edição digital
 Dizzy Reed – teclados, backing vocals
 Tommy Stinson – baixo, backing vocals
 Chris Pitman – sub-bass
 Robin Finck, Paul Tobias – guitarra rítmica
 Ron "Bumblefoot" Thal, Buckethead – guitarra solo
 Bryan Mantia – Bateria
Músicos adicionais
 Sean Beavan – arranjamento, edição digital
 Josh Freese – arranjamento da bateria
 Eric Caudieux – edição digital
 Caram Costanzo – edição digital

Canções de Guns N' Roses‎